Prunet (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Prunet (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Prunet (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy